Abattoir peut désigner :
 abattoir, un bâtiment industriel dans lequel les animaux sont abattus pour la consommation et la boucherie ;
 Abattoir, un personnage de fiction et un ennemi de Batman.

Les Abattoirs peut désigner :
 Les Abattoirs, un lieu d'exposition d'art moderne et contemporain de la ville de Toulouse.

Voir aussi 
 , un roman et son adaptation cinématographique